Арцфельд () — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.

Входит в состав района Айфель-Битбург-Прюм. Подчиняется управлению Арцфельд. Население составляет 1336 человек (на 31 декабря 2009 года). Занимает площадь 19,38 км². Официальный код — 07 2 32 201.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Рейнланд-Пфальца